Mima Jaušovec ha battuto in finale Florența Mihai 6–2 6–7 6–1.

Teste di serie
 Mima Jaušovec (campionessa)
 Kathy May (quarti di finale)
 Helga Masthoff (ottavi di finale)
 Regina Maršíková (semifinalista)
 Renáta Tomanová (quarti di finale)
 Lesley Hunt (primo turno)
 Janet Newberry (semifinalista)
 Nancy Richey (ottavi di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

 

Open di Francia 1977